New Atlantis ( oder Neues Atlantis) steht für:
 New Atlantis (Mikronation), Mikronation in der Karibik
 Nova Atlantis, fragmentarisches, utopisches Werk von Francis Bacon
 New Atlantis (Schiff), zeitweiliger Name der Sam Simon (Schiff) nach dem Kauf durch die Sea Shepherd Conservation Society
 New Atlantis (James H. Madole), nationalsozialistischer Staatsentwurf von James H. Madole
 New Atlantis Foundation, 1953 nach dem Tod von Dimitrije Mitrinović gegründet zur Weitergabe seiner Ideen und Utopien